El término Merck puede referirse, en esta enciclopedia:

Empresas
 a Merck KGaA, una empresa farmacéutica alemana;
 a Merck Frosst, una empresa farmacéutica canadiense;
 a Merck & Co., una empresa farmacéutica estadounidense;
 a Merck Serono, una nueva entidad creada a partir de la fusión de Merck KGaA y Serono;

Música
 a Merck Records, un sello discográfico de IDM y hip hop experimental, radicado en Miami, Florida, Estados Unidos;

Autores de nombres botánicos 
 a C.Merck, que alude a Carl Merck (1709-1799);
 a E. Merck;

Medicina
 al Manual de Merck, texto de referencia sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedades.